

Persone
 Esteban Lazo – politico cubano
 Johannes Lazo – presbitero ungherese
 José Carlos Lazo – calciatore spagnolo
 Nicolás Lazo – pallavolista argentino
 Pedro Luis Lazo – giocatore di baseball cubano
 Roger Fabricio Rojas Lazo – calciatore honduregno
 Salvador Lazo Lazo – vescovo cattolico filippino

Altro
 Lazo – laccio per la cattura di quadrupedi